Mr. Moonlight  – brano musicale di Piano Red, successivamente reinterpretato dai Beatles
 Mr. Moonlight – singolo di Asha Puthli del 1978
 Mr. Moonlight  – album dei Foreigner del 1994
 Mr. Moonlight (Ai no Big Band)  – singolo delle Morning Musume.